Con Forza traente si intende una forza di attrazione o di rimorchio. 

Forza traente (fisica)
Forza traente (chimica)